Il doppio del torneo di tennis Pattaya Women's Open 2006, facente parte del WTA Tour 2006, ha avuto come vincitrici Li Ting e Sun Tiantian che hanno battuto in finale Yan Zi e Zheng Jie 3–6, 6–1, 7–6(5).

Teste di serie

 Yan Zi /  Zheng Jie (finale)
 Li Ting /  Sun Tiantian (campionesse)

 Marija Korytceva /  Nuria Llagostera (quarti di finale)
 Shahar Peer /  Nicole Pratt (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Pattaya Women's Open 2006